Stani Nitkowski (1949-2001), peintre français ;
 Octave Nitkowski (1996), blogueur et essayiste français.